Хотя́новка () — село, входит в Вышгородский район Киевской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 807 человек. Почтовый индекс — 07363. Телефонный код — 4596.

Местный совет 
Хотяновка — административный центр Хотяновского сельского совета.

Адрес местного совета: Киевская область, Вышгородский район, с. Хотяновка, ул. Деснянская, 9.

Археология 
В сентябре 1967 года при раскопках праславянского могильника у села Хотяновка недалеко от впадения Десны в Днепр был обнаружен долблёный чёлн, затопленный и занесённый песком у правого берега реки, длиной 8,24 м. Похожие узкие челны (обтекаемые раннесредневековые однодеревки) найдены в великоморавском Микульчицком городище в Чехии (Археопарк Микульчице) — один фрагментированный чёлн и два целых (длиной 8,33 и 9,8 м).

Примечания

Ссылки 
 Хотяновка на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Киевской области 

Населённые пункты Вышгородского района